La temporada 2013-14 de la Lliga de São Vicente de futbol fou la 76a (la 38a des de la independència) de la competició regional de futbol de l'illa de São Vicente, a Cap Verd. Va començar el 7 de desembre de 2013 i va finalitzar el 30 de març de 2014. La competició estava organitzada per lAssociação Regional de São Vicente de Futebol (ARSVF). El club FC Derby va guanyar el seu 9è títol.

CS Mindelense era el defensor del títol. Van participar un total de 14 clubs, 8 en primera divisió i 6 en Segona Divisió.

Clubs participants

Primera Divisió 
 Amarantes
 Batuque FC
 Castilho
 FC Derby
 Falcões do Norte
 CS Mindelense
 Ponta d'Pom
 Ribeira Bote

Segona Divisió 
 Académica
 Calhau
 Corinthians
 Farense
 Salamansa
 São Pedro

Classificació

Primera Divisió

Segona Divisió 
 1a posició: Acádemica do Mindelo
 2a posició: Salamansa FC

Resultats

Evolució de les classificacions

Estadístiques 
 Victòria més àmplia: Castilho 0-6 
 Lideratge més llarg: CS Mindelense

Referències

Enllaços externs 
 
 Associació de Futbol Regional de São Vicente al lloc web FCF 
 2013–14 Lliga insular de São Vicente a RSSSF

Competicions futbolístiques a Cap Verd
Competicions futbolístiques del 2013
Competicions futbolístiques del 2014